Бетюнг () — топоним в Республике Саха (Якутия), Россия

 Бетюнг — село в Вилюйском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Бёкчёгинского наслега.
 Бетюнг — упразднённое село Троицкого наслега Олекминского улуса, координаты 60.344220, 120.358788
 Бетюнг — озеро, Вилюйский улус, координаты 64.186478, 120.882677